Басс — муніципалітет у Франції;

 Гаєтт Басс (* 1969) — американська письменниця, сценарист, режисер і філантроп.
 Басс Іван Іванович — український літературознавець, доктор філологічних наук.
 Карен Басс — американська політична діячка.
 Річард Басс (,  21.12.1929, Талса —  26.7.2015, Даллас) — американський альпініст.
 Чарльз Басс (; 1952) — американський політик-республіканець
 Френк Басс — американський науковець в галузі маркетингу.